Just Say Yes peut désigner :
Just Say Yes, une chanson de The Cure sortie en 2001 ;
Just Say Yes, un EP du groupe The Narrative sorti en 2008 ;
Just Say Yes, une chanson de Snow Patrol sortie en 2009.

Just Say Yes est parfois abrégé en JSY.